Латр-Сен-Кантен (фр. Lattre-Saint-Quentin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. 
 Жан Марі де Латр де Тассіньї (;  2 лютого 1889, Муйрон-ан-Паре —  11 січня 1952, Париж) — французький воєначальник часів Другої світової та Першої індокитайської війни, Маршал Франції (посмертно, 1952).
 ЛАТР - Автотрансформатори, що призначені для лабораторного використання .